Влади́мир Бори́сович Зарудни́цкий (род. , Абинск, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с 22 ноября 2017 года, генерал-полковник (2012).

Командующий войсками Центрального военного округа (12 июня 2014 — 22 ноября 2017).

Биография 
Владимир Борисович Зарудницкий родился 6 февраля 1958 года в городе Абинске Краснодарского края. По окончании школы поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко во Владикавказе, которое окончил в 1979 году.

Проходил службу в составе Группы советских войск в Германии. В 1979—1985 годах — командир взвода, затем — разведывательной роты. С 1985 по 1987 год — начальник разведки 69-го мотострелкового Проскуровского полка. В 1990 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1990 по 1991 год — начальник штаба мотострелкового полка, командир полка в Дальневосточном военном округе. С 1991 по 1994 год — командир мотострелкового полка в Дальневосточном военном округе. С 14 мая 1994 г. по 30 апреля 1997 года — военный комендант г. Майкопа. С 31 апреля 1997 г. по 14 июля 1998 года — начальник штаба 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Кубанской казачьей бригады в Северо-Кавказском военном округе. С 1998 по 2001 год — командир 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Кубанской казачьей бригады в Северо-Кавказском военном округе. В 2003 году с золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2003 по 2005 год —  командир 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской дивизии в Приволжско-Уральском военном округе. С января 2005 года по февраль 2007 года — начальник штаба — первый заместитель командующего 29-й армии, затем — 41-й армии в Сибирском военном округе.

С февраля 2007 по апрель 2009 года — командующий 36‑й армией Сибирского военного округа (п.Борзя, Забайкальский край ). С 2009 по 2011 год — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Московского военного округа. В марте 2011 года назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа.

С 30 сентября 2011 года по 12 июня 2014 года — начальник Главного оперативного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

17 декабре 2012 года присвоено воинское звание «генерал-полковник».

С 12 июня 2014 года по 22 ноября 2017 года — командующий войсками Центрального военного округа.

22 ноября 2017 года Указом Президента России назначен на должность начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Член редакционной коллегии журнала «Военная мысль».

Женат. Есть сын и дочь.

Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 Орден «За военные заслуги» (2013)
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За отличие в военной службе» 1 степени
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль «За безупречную службу» 2 степени
 Медаль «За безупречную службу» 3 степени
 Медаль «Слава Адыгеи» (2018)

Примечания

Литература 
 «Краснодарская Краснознамённая: 90 лет ратного пути» (9-я мсд, 131-я омсбр, 7-я Военная база)/ под общ. ред. Л. С. Рудяка, консультант: генерал-майор А. А. Дорофеев. — Майкоп: ООО «Качество», 2009. — 419 с. — ISBN 978-5-9703-0221-7.

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России 
 В. Б. Зарудницкий. Биографическая справка на сайте РИА «Новости»
 Биографии на сайте «Вестник Замоскворечья» 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Персоналии:Адыгея
Выпускники Северо-Кавказского суворовского военного училища
Выпускники Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища
Генерал-полковники (Российская Федерация)
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Командующие Центральным военным округом (Россия)
Начальники Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании